Rustemi est un patronyme albanais dérivé du prénom Rustem, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1986), footballeur albanais ;
 Avni Rustemi (1895–1924), pédagogue albanais, assassin d'Essad Pacha ;
  (1879–1943), militaire albanais.

Notes et références